SFTP се може односити на:

Рад на рачунару 
 SSH протокол за пренос датотека, мрежни протокол који се користи за сигуран пренос датотека преко сигурне љуске 
 Сигурни програм за пренос датотека, прави клијент SSH протокола за пренос датотека из OpenSSH пројекта 
 Једноставни протокол за пренос датотека, незаштићени протокол за пренос датотека из првих дана интернета

Види још 
 FTPS или FTP преко SSL-а, друго име које се користи да обухвати бројне начине на које FTP софтвер може обављати сигурне преносе датотека